Falcidens macracanthus är en blötdjursart som beskrevs av Amelie Hains Scheltema 1997. Falcidens macracanthus ingår i släktet Falcidens och familjen Chaetodermatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Maskmollusker
macracanthus